Виктор Александрович Широков (род. 19 апреля 1945) — русский прозаик, поэт, переводчик, эссеист, литературовед и литературный критик.

Автор 18 книг стихотворений, 6 книг прозы, более 30 книг переводов с английского и языков народов СССР.

Лауреат многих литературных премий, в том числе имени Валентина Катаева и Николая Заболоцкого. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Член Союза писателей и Союза журналистов РФ.

Литература 
 Русская литература от Нестора до Бродского в 3 томах. М.: Олма-пресс, 2004

Поэты СССР
Поэты России XX века
Русские поэты
Писатели России XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Переводчики по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Русские писатели XX века